Хеландер () — шведская фамилия. Известные носители:

 Хеландер, Филип (род. 1993) — шведский футболист.
 Хеландер, Ялмари (род. 1976) — финский кинорежиссёр.

См. также 
 Хелантеря